Women Hellas Verona – società calcistica femminile sorta nel 2018
 AGSM Verona Calcio Femminile – società calcistica femminile sorta nel 1995 e sciolta nel 2018
 Verona Calcio Femminile –  società calcistica femminile sorta nel 1986 e sciolta nel 2000
 Associazione Calcio Femminile Verona  –  società calcistica femminile sorta nei primi anni 1970 e sciolta nel 1986
 Foroni Verona Football Club –  società calcistica femminile sorta nel 1989 e sciolta nel 2004